Серге́й Ви́кторович Васи́льев:
 Васильев, Сергей Викторович (род. 1961) — российский политик и общественный деятель, журналист.
 Васильев, Сергей Викторович (род. 1973) — российский игрок в хоккей с мячом.